Лизел Хубер и Лиса Реймънд защитаваха титлата си, но загубиха от Сие Шу-вей и Анабел Медина Гаригес в трети кръг. Ким Клайстерс изигра последния си професионален мач на двойки, преди да сложи край на кариерата си. Партнирайки си с Кирстен Флипкенс, тя отпадна още в първи кръг в мача си срещу Цзя-Жун Чуан и Шуай Джан.

Италианките Сара Ерани и Роберта Винчи спечелиха титлата, след победа над чехкините Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка с 6 – 4, 6 – 2.

Поставени тенисисти

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Външни препратки 
 Основна схема

Открито първенство на САЩ